

Patronyme 

 Éleuthère Brassart (1850-1920), photographe archéologue français ;
 Hippolyte Brassart (?-?), dessinateur français ;
 Johannes Brassart (v.1400-1455), compositeur du début de la Renaissance ;
 Louis Brassart-Mariage (1875-1933), architecte français.